Jurići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 5 stanovnika te 2 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 3 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji